Сент () град је у Француској, у департману Приморски Шарант.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 25.595.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Ксантен
  Солсбери
  Nivelles
  Тимбукту
  Владимир
  Cuevas del Almanzora
  Вест Јуниверсити Плејс

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској